Натуральне число 1512
 1512 рік до нашої ери
 1512 рік нашої ери